Lista tenantów Hermu

Gebhard Fürst Blücher von Wahlstatt (1889-1914)
Compton Mackenzie (1920-1923)
Percival Lea Dewhurst Perry (1923-1939)
A. G. Jefferies (1948-1949)
Major Alexander Gough (Peter) Wood (1949-1998)
Adrian Heyworth i Pennie Wood Heyworth (1998-obecnie)

Herm (Wyspy Normandzkie)